При́від  — підстава (справжня або вигадана), причина яких-небудь дій або вчинків.
 При́від (привод) — технічний термін, пристрій (пристрої) для надання руху машинам, механізмам
 Приві́д — юридичний термін, примусова доставка до слідчого, прокурора або суду обвинуваченого, свідка, потерпілого, що ухиляються без поважних причин від добровільної явки за викликом у призначений строк.

Див. також 
 Привод
 Гідропривод
 Електропривід

Джерела

Посилання 
 Привід //